Le tournoi de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973, classée en catégorie USTA Tour, se dispute du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Pat Pretorius.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en août 1973